Bistum Viipuri bezieht sich auf:

 das heutige Bistum Tampere (1554–1723 Bistum Viipuri)
 das heutige Bistum Mikkeli (1924–1945 Bistum Viipuri)